Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin de Montpellier.

Faits marquants 
 Ce tournoi marque le retour en compétition de Paul-Henri Mathieu, après plus de 15 mois d'absence et une opération du genou, grâce à l'obtention d'une invitation ; pour son premier match il bat l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (6-4, 6-4).
 Tomáš Berdych remporte le tournoi en simple en battant Gaël Monfils en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin s'imposent face à Paul Hanley et Jamie Murray.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2012
France
Tennis en France en 2012
Tennis en janvier 2012
Tennis en février 2012
Sport en France en janvier 2012
Sport en France en février 2012